Caroline Lucretia Herschel – astronoma, matematica e cantante lirica britannica di origine tedesca
 C. Herschel – cratere lunare